Albin Mazon (1828 - 1908), historien français
André Mazon (1881 - 1967), slaviste français, fils d'Albin Mazon
 Louis Mazon (1921 - 1969), joueur français de rugby à XIII
 Paul Mazon (1874 - 1955), helléniste français, fils d'Albin Mazon

 Mazon, un village du comté de Grundy dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Mazon (rivière), un affluent de la rivière Illinois
 Mazon Creek, un site paléontologique dans l'Illinois